Марк Ио́сифович Ле́вин:
 Левин, Марк Иосифович (1903—1973) — советский учёный, математик и электротехник, педагог.
 Левин, Марк Иосифович (род. 1945) — российский экономист, профессор (2003), заведующий кафедрой НИУ-ВШЭ. Примечания